

Nom commun 
Rice est le mot anglais pour riz.

Toponyme

États-Unis 
 Rice, ville dans le Minnesota ;
 Rice, une ville située dans le Texas ;
 Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Rice () :
 voir .
 Rice Belt, espace agricole du Sud des États-Unis ;
 Parc d'État de Rice Lake, réserve naturelle dans le Minnesota, aux États-Unis ;
 .

Patronyme

Sciences 
 Codage de Rice, codage utilisé pour la compression de données.
 Loi de Rice, en statistiques et probabilités.
 Théorème de Rice, en théorie de la calculabilité.

RICE 

RICE peut désigner :
 relevé d'identité Caisse d'épargne ;
 réseau international des Congolais de l'extérieur.
 Protocole RICE est un acronyme mnémonique de premiers secours.

Enseignement 
 Université Rice, université américaine à Houston au Texas.

Alimentation 
 New Rice for Africa, cultivar du riz.
 Rice Krispies, marque de céréales.
 Carré Rice Krispies, dessert.

Œuvres de fiction 

 Rice Rhapsody, film hong-kongais de Kenneth Bi, 2004.

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais